

Acústica 
 Caixa de Marabaixo — instrumento musical utilizado no gênero Marabaixo
Caixa-de-guerra — instrumento musical da família dos bi-membranofones
 Caixa acústica — caixa construída em volta de um alto-falante
 Caixa de música — instrumento musical da família dos idiofones
 Caixa de pássaro cantor autômato — caixa que contém em seu interior um ave mecânica
 Caixa de ritmos — instrumento musical electrónico

Anatomia 
 Caixa craniana — parte do crânio
 Caixa torácica — espaço compreendido pela curvatura das costelas

Bancos 
 Nossa Caixa — banco público brasileiro
 Caixa Econômica Federal — banco público brasileiro
 Caixa Geral de Depósitos — banco público português
 La Caixa — banco público espanhol

Economia 
 Caixa (conceito financeiro) — conta com o valor de recursos disponíveis para movimentação
 Caixa dois — recursos financeiros não contabilizados e não declarados
 Caixa eletrônico — dispositivo eletrônico que permite que clientes de um banco retirem dinheiro

Engenharia 

 Caixa de velocidades — componente de um automóvel
 Caixa negra ou caixa-preta — sistema eletrônico de registro de voz e dados em transportes
 Caixa redutora — conjunto de engrenagens usado na mecânica
 Gabinete (informática) — caixa que contém os componentes principais do computador

Geografia 
 Caixa (Cabo Verde) — montanha localizada no centro-sul da ilha de São Vicente, do Barlavento de Cabo Verde
 Caixa d'Água (Salvador) — bairro da cidade de Salvador, no estado brasileiro da Bahia

Política 
 Caixa de Conversão — instrumento político do Brasil para ajudar combater a crise do café (1906–1914)

Outros 
 Caixa alta e caixa baixa — expressões usadas para referir a escrita com letras maiúsculas e minúsculas
 Caixa-d'água — dispositivo que armazena água
Caixa de Pandora — artefato da mitologia grega
 Caixa Mágica Software — distribuição do sistema operacional Linux portuguesa projectada para empresas
 Caixa de areia — área de recreação dedicada especialmente às crianças e pré-adolescentes
 Caixa de correio — repositório usado para depositar objetos postais
Operação Caixa de Pandora — ação da Polícia Federal brasileira deflagrada em 27 de novembro de 2009
Teste de caixa-preta — teste em um programa de computador para testar a saída dos dados usando entradas de vários tipos

Desambiguação